Pararete är ett släkte av svampdjur. Pararete ingår i familjen Euretidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Pararete